Инчон може да се отнася за:
 Инчон, град в Южна Корея
 Битка при Инчон по време на Корейската война
 Международно летище Инчон, най-голямото летище в Република Корея
 "Инчон", американски филм от 1981 г.